Ранчо лос Дураснос има више значења:

 Ранчо лос Дураснос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лос Дураснос, Јометитла (Хучитепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику